Дени́за — женское имя. Известные носители:

 Дениза Сориано (Denise Soriano; 15 января 1916, Каир — 5 марта 2006, Париж) — французская скрипачка
 Дениза Эстебан (Denise Esteban; 1926, Реймс — 19 сентября 1986, Нант) — французская художница, книжный иллюстратор
 Дениза Аффонсо (Denise Affonço; род. 1944, Пномпень) — камбоджийскиая писательница, мемуарист
 Е́ва Дени́за Кюри́-Лабуа́сс (6 декабря 1904 — 22 октября 2007) — французская и американская писательница и общественный деятель

См. также 
 «Дениза» — подводный аппарат («ныряющее блюдце»), сконструированный Жаком-Ивом Кусто.